Озаричі — село в Україні, Сумській області, Конотопському районі
 Озаричі — селище міського типу в Гомельській області Білорусі